Округ Стэнли — распространенное название административно-территориальных единиц в англоязычных странах:
 Стэнли () — в штате Квинсленд, Австралия
 Стэнли () — в штате Северная Каролина, США
 Стэнли () — в штате Южная Дакота, США